

Cinéma 
 La Cravate, film français de court métrage réalisé par Alejandro Jodorowsky, sorti en 1957 ;
 La Cravate, film documentaire français réalisé par Mathias Théry et Étienne Chaillou, sorti en 2020 ;

Littérature 
 La Cravate, roman autrichien de Milena Michiko Flašar publié en 2012 ;